Příjmení Platt nese více různých osobností:

 Ben Platt (* 1993) – americký herec, zpěvák a skladatel
 David Platt (* 1966) – anglický fotbalista
 Spencer Platt (* 1973) – americký fotograf

Externí odkazy